Polish Open 1999 – tenisowy turniej kategorii ATP Challenger Tour rozgrywany w dniach 2–8 sierpnia 1999 roku w Poznaniu na kortach ziemnych o puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1999
1999 w polskim sporcie
1999 w tenisie ziemnym